Wonderland Tour o Wonderland (Tour) puede referirse a:

Música 
 Wonderland Tour, (1986), gira de Erasure;
 Wonderland Tour, (2012-2014), gira de Eme 15.